Роканку́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 18 км на захід від Парижа, 4 км на північний захід від Версаля.

Історія 

1 січня 2019 року Роканкур і Ле-Шене було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Шене-Роканкур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1477 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3205,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Роканкур, Офіційний сайт

 Роканкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Роканкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Івлін